«Пацаны́: Осатане́лые» или просто «Осатане́лые» () — американский анимационный телесериал-антология для взрослой аудитории, являющийся спин-оффом телесериала «Пацаны», основанного на одноимённой серии комиксов от Гарта Энниса и , в разное время издававшейся DC Comics и . Сериал создан исполнительными продюсерами «Пацанов» Эриком Крипке, Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом, а также Саймоном Рачиоппой.

Каждый эпизод представляет собой самостоятельную историю, происходящую во вселенной сериала; направленность сюжетов варьируется от комедийной до драматической, все короткометражки выполнены в разных анимационных стилях. Сценарии к сериям написали Эннис, Рачиоппа, Роген, Голдберг, Джастин Ройланд, Илана Глейзер, Аквафина и Энди Сэмберг; Энтони Старр, Доминик Макеллиготт, Чейс Кроуфорд, Элизабет Шу и Джанкарло Эспозито озвучивают своих персонажей из игровой адаптации.

Премьера первого сезона состоялась на Amazon Prime Video 4 марта 2022 года. Сериал получил в основном положительные отзывы от критиков, хваливших анимацию, озвучку, сценарии, юмор и тематику.

Синопсис 
Собрание анимационных короткометражных фильмов, выполненных в разных стилях анимации и происходящих в рамках вселенной сериала «Пацаны».

Эпизоды

Производство 
О проекте было впервые объявлено на панели Prime Video на Comic Con Experience в Бразилии. Тогда стало известно, что это будет телесериал-антология во вселенной сериала «Пацаны». «Осатанелые» состоят из восьми эпизодов, сценарии к которым написали Аквафина, Гарт Эннис, Элиот и Илана Глейзер, Эван Голдберг и Сет Роген, Саймон Рачиоппа, Джастин Ройланд и Бен Бэюф, Энди Сэмберг и Айша Тайлер. Премьера сериала состоялась 4 марта 2022 года.

Эрик Крипке заявил, что идея мультсериала пришла к нему во время пандемии COVID-19, когда продюсеры захотели скрасить ожидание фанатов перед выходом третьего сезона основного сериала. Из-за запрета на съёмки большинства проектов с живыми актёрами они решили создать анимационный сериал-антологию, выполненный в разных стилях анимации.

Некоторые члены актёрского состава и сценаристы были объявлены в тизер-трейлере, выпущенном в феврале 2022 года. Позднее в том же месяце был выпущен полноценный трейлер, в котором показали имена остальных актёров. Также стало известно, что Саймон Пегг озвучил роль Хьюи Кэмпбелла, персонажа, который в оригинальном комиксе был срисован с образа актёра. Пегг не смог сыграть Хьюи в оригинальном телесериале, поскольку на момент начала работы над ним не подошёл по возрасту.

Эрик Крипке позднее заявил, что создатели сериала считают лишь несколько эпизодов каноничными, несмотря на то, что в таком виде подавался весь сериал, используя в качестве примера финал сезона.

Восприятие 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон сериала имеет рейтинг 97 % на основе 30 рецензий со средней оценкой 7.6/10. Консенсус сайта гласит: «Анимационные короткометражки из „Осатанелых“ столь же безбашенно, сколь оригинальные „Пацаны“, адаптируют хлёсткий социальный комментарий под формат мультипликации и подают его дьявольски весело — и совсем не по-детски.» На сайте Metacritic средневзвешенная оценка составляет 70 баллов из 100 на основе 7 рецензий, что соответствует статусу «в целом благоприятные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
«Пацаны: Осатанелые» на сайте IMDb

Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы в жанре чёрной комедии
Мультсериалы о супергероях
Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы США
Мультфильмы для взрослых
Спин-оффы
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы на английском языке
Телесериалы о супергероях
Телесериалы по алфавиту
Телесериалы, основанные на DC Comics
Телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2022 году